Европско првенство у одбојци је такмичење националних одбојкашких репрезентација, које се одржава у организацији ЦЕВ-а у мушкој и женској конкуренцији. Прво Европско првенство у женској конкуренцији одржано је 1949. године у Прагу, у Чехословачкој.

Време одржавања 
Првенства су одржавана у неправилним временским размацима од једне до четири године да би од Деветог Европског првенства 1975. прихваћено да период између два првенства буде две године, што се одржало до данас. Променљив је био и број учесника на првенству, као и организација такмичења.

Број учесника 
На првенству 1949. било је 7 екипа, па се број учесника мењао од 6 екипа (1950) до 18 екипа (1971), да би се од 1975. до 2005. задржао на броју 12, са изнимком 1999, када је било 8 екипа. Од XXV Европског првенства у Белгији и Луксембургу (2007) учествује 16 екипа.

Систем такмичења 
Систем такмичења се такође мењао. 

На прва четири првенства играло се у једној групи, по систему једнокружно свако са сваким, тако да није било утакмица за прво и треће место него се првак одређивао према пласману у групи. 

У периоду до 1958. такмичење се одржавало игром по групама, па се од првопласираних формирала финална група од 8 или 6 екипа и у тој групи се играло као на ранијим првенствима. Некада су се резултати из група преносили у финалну групу, а некад се играло све поново, као нови турнир. Од првенства 1987. није било финалне групе него се после завршетка такмичења по групама играло полуфинале и утакмице за прво и треће место. Тај систем се примењује и данас.

На првенству 2007. играло је 16 екипа које су у првој фази биле подељене у четири групе. Три првопласиране екипе из ових група формирале су у другој фази две групе са по 6 екипа у које су пренесени резултати из предтакмичења. Прве две екипе из ових група играле су полуфинале и финале.

Највише успеха на Европски првенствима имала је екипа СССР са 12 освојених првих места. 

У следећој табели дат је преглед свих европских првенстава, са годином одржавања, државом домаћином, и поретком прве четири екипе. У периоду када се играле финалне утакмице дати су и резултати.

Досадашња првенства

Биланс медаља

Учешће на европским првенствима

Најкорисније играчице досадашњих првенстава 
 1999 —  Евгенија Артамонова
 2001 —  Антонина Зетова
 2003 —  Малгожата Глинка
 2005 —  Дорота Свјењијевич
 2007 —  Таисмари Агуеро
 2009 —  Манон Флир
 2011 —  Јована Бракочевић
 2013 —  Татјана Кошелева
 2015 —  Татјана Кошелева
 2017 —  Тијана Бошковић
 2019 —  Тијана Бошковић
 2021 —  Паола Егону

Напомене

Види још 
 Европско првенство у одбојци

Спољашње везе 

 CEV